Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adrián García e Janko Tipsarević che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Graydon Oliver 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Graydon Oliver (finale)
 Ashley Fisher /  Stephen Huss (quarti di finale)

 Federico Browne /  Fernando Vicente (semifinali)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyörgy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2004